Bereza – miasto na Białorusi
 Bereza – wieś w rejonie kobryńskim obwodu brzeskiego na Białorusi
 Bereza – rzeka na Białorusi
 Bereza – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim
 Bereza – wieś w rejonie ratnowskim obwodu wołyńskiego Ukrainy
 Henryk Bereza – krytyk literacki, redaktor miesięcznika „Twórczość”